Taishan Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taishan Shuiku (reservoar i Kina, Jiangxi), 
 Taishan Shuiku (reservoar i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar